

Cypr
 Kato Dikomo – miejscowość w dystrykcie Kirenia
 Pano Dikomo – miejscowość w dystrykcie Kirenia